Kuntner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kuntner (1962–2005), Südtiroler Extrembergsteiger
 Emil Kuntner (1902–1999), österreichischer Politiker (SPÖ), Niederösterreichischer Landesrat
 Florian Kuntner (1933–1994), Bischof
 Liselotte Kuntner (1935–2021), Physiotherapeutin und Ethnologin
 Matjaž Kuntner (2005 promoviert), slowenischer Biologe
 Nicole Kuntner (* 1976), österreichische Tanzsportlerin
 Wilhelm Kuntner (1915–2001), österreichischer General

Siehe auch:
 Kunter